Samir Banerjee era il campione in carica, ma non era più eleggibile per superamento limite d’età

Mili Poljičak ha conquistato il titolo, battendo in finale Michael Zheng con il punteggio di 7-62, 7-63.

Teste di serie

  Gabriel Debru (secondo turno)
  Jakub Menšík (secondo turno)
  Mili Poljičak (campione)
  Gonzalo Bueno (secondo turno)
  Nishesh Basavareddy (secondo turno)
  Kilian Feldbausch (quarti di finale)
  Gilles-Arnaud Bailly (terzo turno)
  Edas Butvilas (terzo turno)

  Dino Prižmić (secondo turno)
  Martín Landaluce (semifinale)
  Rodrigo Pacheco Méndez (secondo turno)
  Ignacio Buse (secondo turno)
  Lautaro Midón (primo turno)
  Bor Artnak (terzo turno)
  Martyn Pawelski (terzo turno)
  Jakub Nicod (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2022